Метрополин () — израильская автобусная компания, которая обслуживает автобусные маршруты из Беэр-Шевы в Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Ашдод, Арад, Йерухам, Димона, Мицпе-Рамон и другие города, в основном в Южном округе Израиля. Она была основана в 2000 году компанией «Tour Bus» и двумя другими транспортными компаниями .

Компания также оказывает транспортные услуги в аэропорту Бен-Гурион. Компания имеет в своём автомобильном парке около 100 автобусов и 300 автомобилей в общей сложности, в том числе микроавтобусы, минивэны и такси.



История 
Компания «Метрополин» была учреждена 18 марта 2002 года, основателями явились компания «Tour Bus», которая считается одной из крупнейших частных транспортных компаний в Израиле и двумя другими частными компаниями. Она была создана во время передачи линий общественного транспорта из обслуживания монополиста «Эгед» в частные небольшие компании для усиления конкуренции и улучшения обслуживания населения.

Компания «унаследовала» большуя часть автобусных линий, принадлежащих ранее компании «Эгед», а также начала развивать новые линии по собственной инициативе. На первом этапе компания получила линию Беэр-Шева — Тель-Авив, а в 2006 году компания получила линии южнее Беэр-Шевы. В июне 2007 года компания начала запускать вместо «Эгед» транзитные линии в районе городов Арад и Йерухам.

В октябре 2009 года «Метрополин» выиграла тендер на обслуживание автобусных линий в районе Шарон, ранее обслуживаемых компаниями Дан и Эгед. Для обслуживания этих линий «Метрополин» собирается дополнительно закупить около 230 современных автобусов, который добавять 250 ежедневных поездок по сравнению с предыдущей ситуацией. Линии «Метрополин» начнут работать с 3 мая 2010 года.

Маршруты 
Ниже приводятся маршруты, обслуживаемые компанией «Метрополин»:

Примечания 

Операторы общественного транспорта
Автобусные компании Израиля